Ґі́длє () — село в Польщі, у ґміні Ґідлє Радомщанського повіту Лодзинського воєводства. Адміністративний центр гміни.
Населення —   (2011).

У 1975–1998 роках село належало до Ченстоховського воєводства.

Демографія 
Демографічна структура станом на 31 березня 2011 року:

Примітки 
.

Села Радомщанського повіту